Ofir é uma personagem bíblica do Antigo Testamento, mencionado como um dos filhos de Joctã, da descendência de Sem.

Ofir também é o nome de uma região mencionada na Bíblia, famosa por sua riqueza. Supostamente, o Rei Salomão recebia carregamentos de ouro, prata, madeira de sândalo, pedras preciosas, marfim, macacos e pavões vindos de Ofir, a cada três anos.

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Bibliografia 

 Barker, Burdick, Stek, Wessel, Youngblood (Eds.). (1995). The New International Version Study Bible. (10th Ann ed). Grand Rapids, MI: Zondervan.
 Bright, John. (2000). A History of Israel. (4th ed.). Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
 DeVaux, Roland. (1997). Ancient Israel. (John McHugh, Trans.) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
 Freedman, David Noel (Ed.).  (2000). Eerdmans Dictionary of the Bible. (pp. 597) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
 Wood, Millard, Packer, Wiseman, Marshall (Eds.). (1996). New Bible Dictionary (3rd ed.) (pp. 477). Downers Grove, IL: Intervarsity Press.

Ligações externas 

 Relato de Ofir

Bíblia